Mueang Nakhon Nayok (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Nayok, Thailanda, cu o populație de 98.725 de locuitori și o suprafață de 728,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 125 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Nayok